Большой дом — может означать:

Здания 
Комментарий: В список также включены здания, имеющие широко распространённое прозвище «Большой дом».
 
Отдельные здания в России
 Большой дом — в имении «Кусково» (Москва).
 Большой дом — в Санкт-Петербурге.
 Большой меблированный дом «Пале-Рояль» — в Санкт-Петербурге.
 Большой дом — в музее-заповеднике «Поленово» (Тульская область).
Отдельные здания в США
  — в  (Аризона).
  — в Мейконе (Джорджия).
 Мичиганский стадион — в Анн-Арборе (Мичиган).
  — в  (штат Нью-Йорк).
Отдельные здания в других странах
  — в Пембрукшире (Уэльс, Великобритания).
  — в Копенгагене (Дания).
  — в  (Гаутенг, ЮАР).

Кино и телевидение 
Комментарий: В США «Большим домом» на сленге называют тюрьму.
 Большой дом — х/ф, США, 1930.
  — х/ф, США, 1931.
  — х/ф, США, 1945.
  — эпизод (2017) т/с «Бруклин 9-9».

См. также 
 
 Длинный дом
 Маленький дом